Baraki steht für

 Baraki (Algier), eine Stadt in der algerischen Provinz Algier (Provinz)
 Baraki Barak, eine Stadt im in der Lugar-Provinz in Afghanistan
 Baraki Barak District, ein Distrikt in der Lugar (Provinz) in Afghanistan

Baraki ist der Familienname folgender Personen:

 Matin Baraki (* 1947), deutsch-afghanischer Politikwissenschaftler und Dolmetscher